Callicebus purinus é uma espécie de guigó, um Macaco do Novo Mundo da família Pitheciidae e subfamília Callicebinae. É endêmico do rio Purus, no Brasil.

Mamíferos do Brasil
Mamíferos descritos em 1927
Callicebus